Okręty US Navy o nazwie USS  "Fidelity":
 Pierwszy "Fidelity" (AM-96) był trałowcem typu Adroit, który był w służbie w latach 1942-1948.
 Drugi "Fidelity" (AM-443) był trałowcem typu Aggressive, który był w służbie w latach 1955-1989.

Fidelity